Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Galo Blanco che ha battuto in finale Fredrik Jonsson 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
 Jens Knippschild (quarti di finale)

 Sláva Doseděl (primo turno)
 Galo Blanco (Campione)
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1999